Das Loblied auf das Mutterland () ist ein berühmtes patriotisches Lied in der Volksrepublik China. Text und Musik wurden von Wang Shen in der Zeit unmittelbar nach Gründung der Volksrepublik geschrieben. Es wird manchmal als die zweite Nationalhymne Chinas bezeichnet.

Als Mao Zedong am 1. Oktober 1949 unter einem Meer von wehenden Roten Fünf-Sterne-Flaggen vom Tian’anmen aus die Volksrepublik China ausrief, sagte er: „Das chinesische Volk ist aufgestanden!“  (gegen Invasion und ausländische Ausbeutung). Dies war das inspirierende Moment für Millionen von chinesischen Patrioten und ist es bis heute geblieben. Wang Shen begann dieses Lied im späten September 1950 zu schreiben, kurz nachdem er das Meer von wehenden Roten Fünf-Sterne-Flaggen auf dem Tian’anmen-Platz während der Vorbereitungszeit für den 1. Staatsgeburtstag wiedergesehen hatte. Text und Noten des Liedes wurden offiziell am 15. September 1951 in der Volkszeitung veröffentlicht.


Text

Verschiedenes 
2007 war es eines der Lieder mit denen die erste chinesische Mondsonde Chang’e-1 ausgestattet wurde.

Videos 
 english.cctv.com: Ode To The Motherland – Klangbeispiel von der Feier zum 60. Geburtstag der Volksrepublik China (2009)
 youtube.com: Klangbeispiel aus dem Film Der Osten ist rot

Weblinks 
 cpc.people.com.cn: Text - Chinesisch
 sxgov.cn: Gechang zuguo shou kan jingguo - Chinesisch

Siehe auch 
 Hundert patriotische Lieder

Einzelnachweise und Fußnoten 

Kommunistisches Lied
Musik (Volksrepublik China)